Ryan McLean (né le  à Brandon, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 || Bruins d'Estevan || LHJS ||59 ||20 ||22 ||42 ||210 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Bruins d'Estevan || LHJS ||41 ||18 ||30 ||48 ||155 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Université de Régina || CWUAA ||25 ||6 ||9 ||15 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Thunder de Wichita || LCH ||63 ||12 ||10 ||22 ||212 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Thunder de Wichita || LCH ||59 ||5 ||12 ||17 ||172 ||6 ||0 ||0 ||0 ||13
|-
|2004-2005 || Thunder de Wichita || LCH ||59 ||8 ||11 ||19 ||219 ||12 ||0 ||0 ||0 ||22
|-
|2005-2006 || Thunder de Wichita || LCH ||60 ||15 ||16 ||31 ||236 ||5 ||1 ||0 ||1 ||31  
|-
|2006-2007 || Thunder de Wichita || LCH ||56 ||4 ||11 ||15 ||255 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en septembre 1980
Naissance à Brandon (Manitoba)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Thunder de Wichita
Joueur des Bruins d'Estevan
Attaquant de hockey sur glace